ITRF est un sigle pouvant désigner :
 l’International Terrestrial Reference System, en géodésie ;
 les personnels Ingénieurs et techniciens de recherche et de formation, dans l’enseignement supérieur et la recherche publics en France.